Государственный реестр музеев () – список музеев, которые признаны польским Министерством культуры и национального наследия Польши как имеющие важное культурное и национальное значение, отвечающие определённым критериям музейных стандартов или национальных заслуг. В настоящее время в Государственный реестр внесено 123 музея.

История 
Внесение определённого музея в Государственный реестр музеев осуществляется на основе Закона о музеях от 1992 года. Реестр ведётся с 1998 года и в настоящее время в него внесён 121 музей. Каждый музей зарегистрирован под определённым номером. 

Для внесения в Государственный реестр музей должен выполнить ряд условий, которые изложены в законе о музеях:
 каталогизация и научное определение хранящихся экспонатов;
 хранение экспонатов в определённых безопасных условиях и соответствующее их обслуживание;
 культурная деятельность, организация выставок и различных научно-исследовательских работ;
 экспонаты должны иметь общенациональное значение;
 музей должен иметь штат квалифицированных сотрудников, достойное помещение и постоянное финансовое обеспечение.

Зарегистрированный музей, не исполняющий условия, может быть удалён из реестра Государственного музея. 

Внесённые в Государственный реестр музеи по сравнению с другими имеют привилегированное положение; они имеют преимущественное право на приобретение значимых экспонатов, организовывать и участвовать в различных аукционах. 

Министерство культуры и национального наследия созывает Съезд делегатов музеев, которые выбирают представителей в Совет по делам музеев, состоящий из 21 представителей. Срок полномочий Совета по делам музее ограничен тремя годами. Совет по делам музеев занимается консультированием Министерства культуры и национального наследия. 

По состоянию на январь 2012 года в Государственный реестр музеев внесено 114 музейных учреждений, среди которых большинство составляют государственные музеи, 16 из которых имеют статус национального наследия. Один из государственных музеев находится в подчинении Министерства национальной обороны (Музей Войска Польского). Остальные музеи находятся либо в подчинении различного уровня местной власти (воеводство, повят, гмина) либо контролируются совместным образом государством и местной властью. Один музей из музеев зарегистрирован в Ягеллонском университете (Музей Ягеллонского университета) и один музей находится в частной собственности (Автомобильный и технологический музей).

Реестр музеев

Источник 
 Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. 
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu instytucji kultury wpisanych do rejestrów prowadzonych przez ministrów i kierowników urzędów centralnych, nie podlegających przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego ze względu na ogólnonarodowy charakter zadań przez nie wykonywanych 
 Chwedoruk, Monika. «Rejestry, ewidencje archiwa. Departament Dziedzictwa Kulturowego» [Registers, records, archives. Department of Cultural Heritage]. Biuletyn Informacji Publicznej (in Polish). Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ссылки 
 Министерство культуры и национального наследия 

 
Музеи